Битка при Криволак може да се отнася за:

 Битката при Криволак от юни 1913 година, по време на Балканската война;
 Битката при Криволак от есента 1915 година, по време на Първата световна война.